

Борське сільське поселення — сільське поселення, Афанасьєвський район, Кіровська область
 Борське сільське поселення — сільське поселення, Бокситогорський район, Ленінградська область